Маріон (ім'я) — особи з ім'ям Маріон

Прізвище 
Див. Маріон (прізвище)

Топонім 
Ма́ріон, Ме́ріон () — назва багатьох населених пунктів і територій, здебільшого названих на честь Френсіса Меріона



Округи
 Меріон (округ, Арканзас)
 Маріон (округ, Техас)
 Меріон (округ, Джорджія)
 Меріон (округ, Кентуккі)
 Меріон (округ, Міссурі)
 Меріон (округ, Іллінойс)
 Меріон (округ, Індіана)
 Меріон (округ, Айова)
 Меріон (округ, Теннессі)
 Меріон (округ, Канзас)
 Меріон (округ, Міссісіпі)
 Меріон (округ, Огайо)
 Меріон (округ, Західна Вірджинія)
 Меріон (округ, Алабама)
 Меріон (округ, Південна Кароліна)
 Меріон (округ, Орегон)
 Меріон (округ, Флорида)

Населений пункт
 Маріон — місто, штат Алабама
 Маріон — місто, штат Арканзас
 Маріон — місто, штат Іллінойс
 Маріон — місто, штат Індіана
 Маріон — місто, штат Айова
 Маріон — місто, штат Канзас
 Маріон — місто, штат Кентуккі
 Маріон — місто, штат Луїзіана
 Маріон — місто, штат Массачусетс
 Маріон — місто, штат Міссісіпі
 Маріон — місто, штат Нью-Йорк
 Маріон — місто, штат Північна Кароліна
 Маріон — місто, штат Північна Дакота
 Маріон — місто, штат Огайо
 Маріон — місто, штат Південна Кароліна
 Маріон — місто, штат Південна Дакота
 Маріон — місто, штат Техас
 Маріон — місто, штат Вірджинія
 Маріон — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Маріон — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Маріон — місто, штат Вісконсин
 Маріон — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин
 Маріон — селище, штат Коннектикут
 Маріон — селище, штат Мічиган
 Маріон Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Маріон Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Маріон Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Маріон Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Маріон — переписна місцевість, штат Монтана
 Маріон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Маріон — переписна місцевість, штат Орегон
 Маріон — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Маріон — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Моріон (значення)